Spindler steht für:

 Spindler (Uffing am Staffelsee), Ortsteil von Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Spindler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 W. Spindler (Wilhelm Spindler), deutsches Wäscherei- und Färberei-Unternehmen
 Kampf & Spindler (Paul-Spindler-Werke), deutsches Textilunternehmen
 Villa Spindler in Wuppertal-Arrenberg